

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Ahmed Dini (1932 - 2004), homme politique djiboutien ;
 Dino Dini (1965 -), développeur britannique de jeux vidéo ;
 Francesca Dini, historienne de l'art italienne ;
 Francesco Dini (1661-1735), avocat et historien italien ;
 Gennaro Dini (1893-ap.1934), réalisateur italien de l'entre-deux-guerres ;
 Lamberto Dini (1931 -), banquier et homme politique italien ;
 Muguette Dini (1940 ), femme politique française ;
 
 Ulisse Dini  (1845 - 1918), mathématicien et homme politique italien.

Pseudonyme 

 Nh. Dini (1936 - 2018), romancière et féministe indonésienne ;

Mathématiques 
 Théorèmes de Dini, énoncés par Ulisse Dini ;
 Dérivées de Dini, du même Ulisse Dini.